Vanishing Vision — дебютный студийный альбом японской метал-группы X Japan, вышедший в 1988 году на собственном лейбле Ёсики Хаяси Extasy Records. Было продано более 800 000 копий.

Содержит ранние версии песен «Kurenai» и «Unfinished», которые позже были перезаписаны для альбома Blue Blood.

Список композиций

Примечания

Ссылки 

Альбомы X Japan
Дебютные альбомы 1988 года